Янушови́це () — название нескольких сёл в Польше:
 Янушовице — село в сельской гмине Сломники Краковского повята Малопольского воеводства.
 Янушовице — село в сельской гмине Зелёнки Краковского повята Малопольского воеводства.